Джиро Донне 2012 — шоссейная многодневная велогонка по дорогам Италии. Гонка прошла с 29 июня по 7 июля 2012 года в рамках Женского мирового шоссейного календаря UCI 2012 (категория 2.1).

Победу одержала нидерландская велогонщица Марианна Вос, выигравшая 5 из 9 этапов гонки. Британка Эмма Пули и американка Эвелин Стивенс заняли, соответственно, второе и третье места. Марианна Вос также стала лучшей в очковой классификации. В горной классификации победила Эмма Пули. В молодёжной классификации победила итальянка Элиза Лонго Боргини.  стала лучшей среди итальянских гонщиц.

Участники 
В гонке приняли участие 16 профессиональных команд и национальная сборная Нидерландов. Каждая команда состояла максимум из восьми гонщиц.

 DNS — не стартовал
 DNF — не финишировал

Фавориты 
Победительница прошлого года, Марианна Вос, сломала ключицу в конце мая на Холланд Хилс Классик, поэтому её физическая форма оставалось неизвестной. Среди бывших победителей на старте были:  (2009) и  (1995—1998 и 2008). Британская горовосходительница Эмма Пули, ставшая второй в 2011 году, и универсалка Юдит Арндт, ставшая третьей, также присутствовали на старте. В гонке также принимала участие , ставшая третьей в 2010 году.

Маршрут 
В разработке маршрута гонки принимали участие  и .

В 2012 году, в отличие от 2011 года, гонка состояла из 9 этапов. Гонка начиналась в Неаполе, как и мужская Джиро в следующем году. Второй этап — короткая, довольно техничная индивидуальная гонка с раздельным стартом в Риме, возле терм Каракаллы. Затем проходили два горных этапа в Тоскане. На третьем этапе гонщиков ожидали трудные подъёмы на Монтепиано и . На четвёртом этапе был подъём на Горайоло. Пятый этап между Полезелла и Молинелла — равнинный. Следующий этап — почти равнинный, но включал подъём на Табиано в десяти километрах от финиша в Сальсомаджоре-Терме. Седьмой этап — холмистый. Восьмой этап — равнинный, а последний — холмистый, с подъёмом на Бьянцано. В 2012 году на маршруте не было мифических перевалов, таких как Стельвио или Мортироло. Директор гонки описывал её как более лёгкую по сложности, чем предыдущая.

Разное 
Телекомпания RAI представляла ежедневные обзоры, продолжительностью около часа. Транслировались начало и конец этапа, середина этапов не снималась.

Ход гонки 
Гонка проходила в условиях сильной жары. Марианна Вос доминировала в гонке, выиграв пять этапов, дважды была второй, выиграла генеральную и очковую классификации. Она выиграла первый этап в финишном спринте, опередив Шелли Олдс. Затем она выиграла индивидуальную гонку, опередив Клару Хьюз. На сложном третьем этапе Эвелин Стивенс преподнесла сюрприз, проехав в одиночку последний контрольный отрезок и взяв розовую майку. На следующий день Марианна Вос атаковала в одиночку и захватила лидерство в генеральной классификации. Тиффани Кромвель выиграла пятый этап после длительного одиночного отрыва. Шестой этап выиграла Шелли Олдс в финишном спринте. Седьмой этап был более холмистым. Группа фаворитов боролась между собой, и Марианна Вос снова оказалась самой быстрой. На следующий день, когда профиль гонки был очень ровным, Эвелин Стивенс, Юдит Арндт и Марианна Вос образовали группу лидеров. Вос легко выигрывает финишный спринт. На последнем этапе за победу боролось новое трио. Это были Эмма Юханссон, Эмма Пули и Марианна Вос. Победила Юханссон. На последнем подиуме были: Марианна Вос, Эмма Пули и Эвелин Стивенс. Эмма Пули также стала лучшей в горной классификации. Элиза Лонго Боргини стала лучшей в молодёжной классификации, а , четвёртая в генеральной классификации, стала лучшей итальянской гонщицей.

Этап 1 

Во время проведения гонки было очень жарко, более сорока градусов. Алина Бондаренко ненадолго вырывается в лидеры. К ней быстро присоединяется Александра Сошенко. Затем к ним присоединяются  и . Лидирующий квартет имел преимущество до восьми минут. Однако, пелотон их догнал. За девять километров до финиша  уходит в отрыв, но её быстро догоняют. Команда Specialized-Lululemon лидирует на последних километрах. Ина-Йоко Тойтенберг начала финишный спринт, но её настигла Марианна Вос. Последняя выиграла спринт с очень небольшим отрывом от Шелли Олдс.

Этап 2 

Эмма Пули установила первое контрольное время. Ольга Забелинская опередила её.  стала следующей, кто возглавил предварительный рейтинг. Клара Хьюз стала первой, кто преодолел дистанцию за 9 минут. Чемпионка мира Юдит Арндт не смогла преодолеть эту отметку. Марианна Вос выиграла короткую индивидуальную гонку, опередив Клару Хьюз.

Этап 3 

Этап проходил в условиях сильной жары, когда столбик термометра поднимался до 45 °C. Элизабет Армитстед первой вырвалась вперёд. Пелотон догнал её через несколько километров. Шелли Олдс выиграла промежуточный спринт, опередив Марианну Вос. Затем  атаковала перед подъёмом на Монтепиано. Её преимущество достигло одной минуты двадцати трёх секунд. На горном финише  и Мония Баккаилле, заняли места позади новозеландки. Виллумсен снова догнали на сто третьем километре. На перевале Фута Эвелин Стивенс встречается с Эммой Пули и . Марианна Вос не могла следовать вместе с ними и преследовала группу лидеров в одиночку. Она прибывает к подножию подъёма на Барагацца менее чем на минуту позже тройки лидеров. Она использовала свои навыки скоростного спуска, чтобы наверстать отставание. У подножия последнего подъёма Фабиана Луперини атаковала, а Марианна Вос отстала всего на несколько метров. За три километра до финиша Эвелин Стивенс контратаковала и оторвалась от других гонщиц. Она выиграла этап и взяла розовую майку.

Этап 4 

В первый отрыв ушли  и Марта Бастианелли, но вскоре пелотон их догнал. Команда AA-Drink попыталась уйти в отрыв. Сформировалась группа из десяти гонщиц, в которую входили Люсинда Бранд, , , Ольга Забелинская, Лиззи Армитстед, , Адри Виссер, Мартине Брас и две гонщицы команды Specialized-Lululemon. Их преимущество достигло одной минуты, но пелотон настиг эту группу. На горном финише ускорились Эвелин Стивенс и Эмма Пули. Она достигла вершины с преимуществом в несколько секунд над группой фаворитов. На спуске Аннемик ван Влёйтен и Алёна Омелюсик ушли вперёд. Марианна Вос воспользовалась спуском, чтобы обойти их. Марианна Вос сопротивлялась на последнем подъёме, выиграла финишный спринт и забрала розовую майку.

Этап 5 

В начале этапа в лидеры вышла группа из шести гонщиков. Это были: Клара Хьюз, Ирис Слаппендел, , ,  и . Однако их лидерство было недолгим. Тиффани Кромвель ушла в одиночный отрыв после 30 км. Она победила в одиночку с преимуществом более чем в восемь минут. Позади неё Джорджия Бронцини возглавляла пелотон.

Этап 6 

Через тридцать километров образовалась группа из тринадцати гонщиков. Лидерство составляло около тридцати секунд. Пелотон их догнал. В конце гонки в лидерах оставалась группа из четырёх человек: Анна ван дер Брегген, Лус Гюнневейк,  и . Они имели преимущество до пятнадцати секунд. Этап заканчивался финишным спринтом. Марианна Вос начала спринт слишком далеко от финиша и уступила Шелли Олдс, которая одержала победу на этапе.

Этап 7 

В первый отрыв ушли: Лисбет де Вохт, Шелли Олдс, , Роми Каспер, , Анна ван дер Брегген, , , Джиада Боргато, ,  и Ина-Йоко Тойтенберг. Отрыв достиг более трёх минут, но в конце концов пелотон догнал их. На горном финише Эвелин Стивенс, Эмма Пули и Марианна Вос борются друг с другом. Группа из дюжины фаворитов прошла вершину, Марианна Вос атаковала на спусках. К ней присоединились Эмма Юханссон и Эмма Пули. Однако Марианна Вос воспользовалась слабостью британской гонщицы на спуске и снова вырвалась вперёд. Затем они перегруппировались, а на последних двух километрах к ним присоединилась Алёна Омелюсик. Затем Эвелин Стивенс атаковала, за ней последовала Марианна Вос. В финале Вос начала спринт за двести метров до финиша и выиграла, опередив Эмму Юханссон.

Этап 8 

Было много попыток уйти в отрыв.  это удалось. За ней шла , а позже . Виллумсен догнали. В финишном спринте Марианна Вос соперничает с Юдит Арндт и Эвелин Стивенс и опережает их. Позади них Эмма Юханссон возглавляет пелотон.

Этап 9 

В начале этапа образуется несколько отрывов. Один из них образовали , ,  и . К ним присоединилась Марта Бастианелли, затем другие участники гонки, в результате чего число участников в группе лидеров достигло примерно 20 человек. Последний сложный участок дистанции сократил пелотон примерно до 20 гонщиков.  отделилась от лидирующей группы. За ней следовали  и Николь Кук, затем Люсинда Бранд. Однако их догнали. Позади группы держатся Эвелин Стивенс, Эмма Пули и Марианна Вос. На вершине в отрыв выходят Эмма Юханссон, Эмма Пули и Марианна Вос. Эмма Юханссон выиграла этап, опередив Марианну Вос, а Эмма Пули отстала на несколько метров. Пули заняла второе место в генеральной классификации вместо Эвелин Стивенс. Эмма Юханссон поднялась с одиннадцатого на пятое место в генеральной классификации.

Лидеры классификаций 

На гонке определялось несколько классификаций, лидеры которых награждались отличительными майками. Чтобы быть классифицированным, гонщик должен был финишировать на этапе. Гонщики, лидировавшие в классификациях, стартовали на следующем этапе в соответствующих лидерских майках. Если гонщик лидировал сразу в нескольких классификациях, он должен был носить только одну отличительную майку в соответствии с приоритетом классификаций — генеральная, очковая, горная, молодёжная и классификация лучшего итальянского гонщика. В этом случае остальные его майку/майки соответствующие классификациям с более низким приоритетом надевали гонщики, занимавшие вторые места в соответствующий классификациях

Генеральная классификация рассчитывалась путём сложения времени, показанного на каждом этапе, из которого вычитались бонусы и добавлялись штрафы. Лидер данной классификации носил розовую майку.

Очковая классификация рассчитывалась в соответствии с классификацией в промежуточных спринтах, известных как «Traguardo Volante» (), и в финишах этапов, за исключением испытаний на время. В 2012 году лидер очковой классификации награждался жёлтой майкой, в отличие от традиционной цикламеновой майки на Джиро д’Италия.

Горная классификация определялась на основе очков, набранных на горных финишах на подъёмах. Лидер классификации носил зелёную майку. В случае равенства очков лидер определялся по количеству побед на горных финишах. Если паритет сохранялся, то учитывалось занимаемое место в генеральной классификации. Лидер данной классификации носил зелёную майку.

Молодёжная классификация определялась только среди гонщиц до 23 лет. Регламент классификации полностью соответствовал генеральной. Лидер данной классификации носил .

Национальная определялась только среди гонщиц, имевших итальянское спортивное гражданство. Регламент классификации полностью соответствовал генеральной. Лидер данной классификации носил .

Итоговое положение

Очки UCI

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт

Видео 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 год в велоспорте